

Musica 
 Coyote – traccia dell'album Hejira di Joni Mitchell del 1976
 Coyote – album dei Kayo Dot del 2010

Personaggi 
 Wile E. Coyote, personaggio dei Looney Tunes
 Calamity Coyote, personaggio dei Tiny Toons

Persone 
 Alberto Coyote – calciatore messicano
 Peter Coyote – attore statunitense

Zoologia 
 Coyote – nome comune del Canis latrans, mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei Canidae

Altro 
 Coyote – serie televisiva statunitense
 Coyote - Hangyaku no Resistance – manga di Kōta Hirano
 Coyote – romanzo di Allen Steele del 2002
 Coyote – sistema di assistenza alla guida
 Coyote – figura della mitologia dei nativi americani, considerato un trickster

Pagine correlate 
 Coyotes